Голубятников — русская фамилия; имеет женскую форму Голубятникова.

 Голубятников, Виталий Николаевич (1930—1943) — юный герой-пионер. 
 Голубятников, Владимир Дмитриевич (1892—1955) — геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, сын Д. В. Голубятникова.
 Голубятников, Дмитрий Васильевич (1866—1933) — геолог-нефтяник, один из создателей промысловой геологии, один из основоположников нефтяной геологии Азербайджана.
 Голубятников, Игорь Владимирович (род. 1960) — экс-ректор Московского государственного университета приборостроения и информатики, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН.
 Голубятников, Михаил Данилович (1897—1937) — советский партийный и общественный деятель.
 Голубятников, Пётр Матвеевич (1906—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Голубятников, Святослав Николаевич (род. 1958) — российский военнослужащий, гвардии подполковник, Герой Российской Федерации.
 Голубятников, Сергей Георгиевич (в монашестве Серафим; 1856—1921) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринбургский и Ирбитский.

 Голубятникова, Елена Николаевна (1926—1943) — юная герой-пионер. 
 Голубятникова, Татьяна Владимировна (более известна под фамилией Аксюта; род. 1957) — советская и российская актриса.